Au cours de la guerre d'Irak, les États-Unis ont livré deux batailles à Nadjaf :
 bataille de Nadjaf, prise de la ville par le  d’infanterie des États-Unis lors de l'opération liberté irakienne en 2003 ;
 bataille de Nadjaf, prise de la ville par les Marines des États-Unis aux mains de l'armée du Mahdi en 2004.

Événement de la guerre d'Irak